Хираяма () — японская фамилия. Известные носители:
 Хираяма, Киёцугу (1874—1943) — японский астроном.
 Хираяма, Пётр Такааки (род. 1924) — католический прелат, епископ Оиты с 15 ноября 1969 по 10 мая 2000 год.
 Хираяма, Син (1867—1945) — японский астроном.
 Хираяма, Сота (род. 1985) — японский футболист.